Jorge Jiménez puede referirse a:

 Jorge Jiménez (1986-), historietista español;
 Jorge Jiménez Cantú (1914-2005), político mexicano;
 Jorge Jiménez de la Jara (n/d), político chileno - Ministro de Salud;
 Jorge Jiménez (n/d), deportista salvadoreño de la especialidad de tiro con arco;
 Jorge Jiménez (1990-), parapsicología español;